Врховци могу бити:

 Горњи Врховци, насељено мјесто у општини Велика, Хрватска
 Градски Врховци, насељено мјесто града Пожеге, Хрватска
 Црквени Врховци, насељено мјесто града Пожеге, Хрватска
 Врховци (Чабар), насељено мјесто града Чабра, Хрватска
 Врховци (Чрномељ), насељено мјесто у општини Чрномељ, Словенија